Лейкслип — малый город в Ирландии, находится в графстве Килдэр.
 Замок Лейкслип — замок в северо-восточном графстве Килдэр (провинция Ленстер), в городе Лейкслип, Ирландия.